О́льга Алекса́ндровна Аросева () — советская и российская актриса театра и кино; народная артистка РСФСР (1984), заслуженный деятель культуры Польши (1976), лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1977).

С 1950-х годов до конца жизни была одной из ведущих актрис Московского академического театра сатиры. Плодотворно работала в кино и на телевидении. Известна исполнением комедийных, острохарактерных ролей, среди которых ключевые образы в картинах «Берегись автомобиля» и «Старики-разбойники». 

Младшая сестра актрисы, заслуженной артистки РСФСР Елены Аросевой (1923—2016).

Биография 

Ольга Аросева родилась 21 декабря 1925 года в Москве.

В роду Аросевой были польские аристократы, усмиритель польского восстания 1863—1864 годов Михаил Муравьёв, купец первой гильдии, актёры.

При рождении была зарегистрирована отцом под именем Варвара, однако через три дня по требованию матери получила имя Ольга. Позднее родители разошлись, и дети (Ольга и старшие сёстры Наталья и Елена) остались жить с отцом.

Детство Ольги Аросевой прошло за границей — в Париже, Стокгольме, Праге.

В 1933 году семья вернулась в Москву, где Ольга Аросева и её сёстры учились в немецкой школе имени К. Либкнехта.

Мать актрисы ушла из семьи, когда Ольге было пять лет. Впоследствии это спасло дочерей. Когда отец был арестован, матери разрешили забрать девочек.

В 1935 году состоялась встреча со Сталиным на авиационном параде в Тушино. Вот как вспоминает Ольга Аросева об обстоятельствах этой встречи:

В 1937 году отец был арестован и в 1938 году расстрелян. Матери удалось вернуть дочерей себе. После казни отца Ольга не побоялась написать Сталину письмо о том, что не верит в виновность отца, и, не получив ответа, решила не вступать в комсомол.

В школьные годы участвовала в спектаклях школьного драматического кружка, занималась в детской театральной студии Н. И. Ключникова. Была натурщицей у художника Николая Ромадина, который написал с неё две картины.

Творчество 
С началом Великой Отечественной войны поступила в ГУЦЭИ — цирковое училище, затем, как и сестра Елена, в Московское городское театральное училище.

Директором училища и художественным руководителем курса Ольги Аросевой был В. В. Готовцев (ученик К. С. Станиславского), благодаря которому актриса сыграла несколько небольших ролей во втором МХАТе.

Окончить театральное училище не успела, поскольку в 1946 году была принята в труппу Ленинградского театра комедии под руководством Н. П. Акимова, который находился в то время на гастролях в Москве. При этом будущая актриса совершила подлог документов, предъявив диплом сестры, уже окончившей театральное училище.

В том же году продолжила театральную карьеру в Ленинграде, где была занята в качестве артистки вспомогательного состава театра комедии. В 1950 году, после снятия Акимова с поста главного режиссёра, покинула Ленинградский театр комедии, вернулась в Москву и перешла в Театр сатиры, где работала до последнего дня своей жизни, с небольшим перерывом в три года: в 1969—1971 годах была актрисой Театра на Малой Бронной.

Роли в театре 
За свою долгую артистическую карьеру играла в спектаклях, поставленных режиссёрами Н. В. Петровым, Б. И. Равенских, Э. П. Гариным, В. Н. Плучеком и др.

Телевизионные программы 
С 2003 по 2004 год была соведущей программы «НТВ» «Страна советов», которую вместе с ней также вели Руслана Писанка, Валерий Меладзе, Лев Новожёнов и Борис Бурда. В 2004 году принимала участие в телепередаче «Первого канала» «Розыгрыш». В 2010 году приняла участие в проекте «Бабье лето» телеканала «Домашний». В 2011 году была гостем программы «Смак» («Первый канал»).

В августе 2010 года Аросева стала соведущей утренней программы «Раньше всех» («Первый канал»). Пробыв в эфире пару недель, программа «Раньше всех» была заменена другой передачей — «Жить здорово!». С 15 сентября 2011 года Аросева стала соведущей Екатерины Волковой и Ильи Носкова в музыкальном шоу «Давно не виделись!» на телеканале «ТВ Центр». С 25 марта 2012 года на украинском телеканале «Интер» появлялась в главной роли в 25-минутном сериале «Сваты у плиты».

Работа в рекламе 

 В 2005 году снялась в рекламных роликах подсолнечного масла Milora.

Личная жизнь 
Была замужем четыре раза.

Первый муж — Константин Жуков, музыкант, был старше её на 11 лет.

Второй муж — Юрий Хлопецкий, артист Театра сатиры , в браке с ним в 1953 году потеряла ребёнка.

Третий муж — Аркадий Погодин (1901—1975), певец.

Четвёртый муж — Владимир Сошальский (1929—2007), актёр.

О своих браках Аросева замечала:

В 1986 году Аросева в составе группы давала концерты в воинских частях ограниченного контингента советских войск в Афганистане (гарнизоны в Джабаль-Ус-Сирадж, Рухе).

Болезнь и смерть 
Ольга Аросева в последние годы боролась с тяжёлым онкологическим заболеванием. В конце 2012 года серьёзно заболела, но 13 июля 2013 года дала своё последнее интервью Андрею Малахову в программе «Сегодня вечером». В новом сезоне Театра сатиры, начавшемся в сентябре, не принимала участия в спектаклях. Ей был прописан постельный режим, и лечение актрисы проходило дома. 10 октября была госпитализирована в одну из подмосковных клиник, где ей сделали переливание крови и оставили для дальнейшего прохождения лечения.

Скончалась в Москве 13 октября 2013 года на 88-м году жизни. В последние дни за Ольгой Аросевой ухаживала сиделка Ольга Токальчук.

Прощание состоялось 18 октября 2013 года в её родном театре. Похоронена на Головинском кладбище (3 участок).

Творчество

Роли в театре

Ленинградский театр комедии 
 1946 —  Э. Лабиша — Люсина
 1946 — «Старые друзья» Л. Малюгина — Тамарка
 1948 — «Вас вызывает Таймыр» А. Галича и К. Исаева — Люба Попова
 1948 —  А. де Мюссе — Инесса

Московский театр сатиры 
 1950 — «Не ваше дело» В. Полякова, реж.: Валентин Плучек​ — Варя, дочь
 1950 — «Человек с именем» Д. Б. Угрюмова, реж.: Николай Петров — Люда Стасова
 1952 — «Пролитая чаша» Ван Ши-фу, реж.: Николай Петров (совместно с В. Н. Плучеком) — Хун-Нян
 1953 — «Господин Дюруа» И. Прута и Е. Штейнберга по роману Г. де Мопассана «Милый друг» () — Клотильда, Рашель
 1954 — «Свадебное путешествие» В. А. Дыховичного и М. Р. Слободского — Настенька
 1956 — «Дело было в Конске» («Домик») В. П. Катаева — Павликова
 1956 — «Только правда»  —Мадлен
 1957 — «Ложь на длинных ногах» Эдуардо де Филиппо () — Ольга Чиголелла
 1958 — «Тень» Е. Л. Шварца — Юлия Джули
 1960 — «200 тысяч на мелкие расходы» В. Дыховичного и М. Слободского — Валя
 1965 —  Макса Фриша — Бабета
 1965 — «Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу — Леди Аттеруорд
 1967 — «Доходное место» А. Н. Островского — Кукушкина
 1971 — «Волшебные кольца Альманзора» Т. Г. Габбе — Королева
 1973 — «Пеппи Длинныйчулок» Астрид Линдгрен — фрёкен Розенблюм
 1974 — «Нам пятьдесят»
 1974 — «Безумный день, или Женитьба Фигаро» Бомарше — Марселина
 1975 — «Пена» С. В. Михалкова — Раиса Марковна Махонина
 1976 — «Клеменс» К. Сая — Даунорене
 1976 — «Маленькие комедии большого дома» А. М. Арканова и Г. И. Горина — Иванова
 1976 — «Горе от ума» А. С. Грибоедова — Хлёстова
 1978 — «Мораль пани Дульской»
 1980 — «Гнездо глухаря» В. С. Розова — Вера Васильевна
 1981 — «Бешеные деньги» А. Н. Островского — Чебоксарова
 1982 — «Самоубийца» Н. Р. Эрдмана — Серафима Ильинична
 1982 — «Концерт для театра с оркестром» Г. И. Горина и А. А. Ширвиндта — Партнёрша
 1983 — «Вишнёвый сад» А. П. Чехова — Шарлотта Ивановна
 1985 — «Молчи, грусть, молчи» А. Ширвиндта, реж.: А. А. Ширвиндт — Диана Леонидовна
 1986 — «Рыжая кобыла с колокольчиком» Ион Друцэ — Одокия
 1990 — «Босиком по парку» Н. Саймона, реж.: И. А. Данкман — Миссис Бэнкс
 1991 — «Папа, папа, бедный папа!..», по пьесе А. Копита, реж.: М. Зонненштраль — Мадам Розпетл
 1995 — «Как пришить старушку» Дж. Патрика, реж.: М. Зонненштраль — Памела Кронки
 1999 —  Э. Де Филиппо, реж.: М. Д. Мокеев — Амалия
 2000 — «Мадлен и Моисей» Пьера Оливье Скотто, реж.: Валерий Саркисов — Мадлен
 2009 — «Идеальное убийство» Д. Поплуэлл, реж.: Андрей Житинкин — Миссис Пайпер
 2012 — Реквием по Радамесу (А. Николаи), реж.: Роман Виктюк — Сирена Дековар (вместе с Верой Васильевой и Еленой Образцовой, премьера состоялась 30 сентября 2012 г.)

Антреприза
 1998 — «Афинские вечера» П. Гладилина, реж.: Николай Чиндяйкин (Театральная ассамблея Петра Гладилина) — Анна Павловна Ростопчина

Фильмография и работа на телевидении 

Ольга Аросева много снималась в кино и на телевидении, была известна в роли пани Моники в телепередаче «Кабачок „13 стульев“». Главные роли Аросева сыграла в фильмах Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» (1966) и «Старики-разбойники» (1971), а также музыкальном фильме Олега Николаевского «Трембита».

Работы на телевидении помечены звёздочкой (*).

 1946 — Во имя жизни — эпизод
 1948 — Драгоценные зёрна — Надежда, животновод
 1949 — Великая сила — Елена Коробкова, сотрудница курсов повышения квалификации птицеводов
 1951 — Белинский — актриса (нет в титрах)
 1953 — Беззаконие — Аксинья, прачка
 1954 — Мы с вами где-то встречались — девушка в красном, фанатка Максимова
  1954  — Ревизоры поневоле (киноальманах «Родимые пятна») — Настя
 1955 — Гость с Кубани — Надя, секретарь Загорянской МТС
 1955 — Урок жизни — Рая
 1956 — Безумный день — секретарша Миусова
 1956 — Это начиналось так… — повариха Рая
 1957 — Девушка без адреса — соседка
 1959 — Аннушка — мать Вовки
 1961 — Морская чайка — мама Асика
 1962 — Яблоко раздора — Домаха Свиридовна, доярка, Герой Социалистического Труда
 1963 — Короткие истории — Гелена / пани Фисташкова
 1964 — Всё для Вас — Пирожкова, океанолог
 1966 — Берегись автомобиля — Люба, невеста Деточкина
 1966 — В городе С. — Мария Павловна Чехова
 1966 — Не самый удачный день — медсестра
 1966—1980 — Кабачок «13 стульев» — пани Моника*
 1968 — Встречи на рассвете — Софья Васильевна, заведующая молочной фермой
 1968 — Интервенция — мадам Ксидиас
 1968 — Трембита — Парася Никаноровна, мать Олеси
 1969 — Жди меня, Анна — Раиса Петровна
 1969 — Приятный сюрприз (короткометражный) — главная роль
 1970 — Взрыв замедленного действия — эпизод
 1970 — Два дня чудес — Альфа Ивановна Кокошкина
 1970 — Переступи порог — Вера Дмитриевна, классный руководитель, учительница литературы
 1970 — Секретарь парткома — Катерина Павловна, повариха
 1971 — Алло, Варшава! — Маша из Одессы
  1971  — Большой янтарь — Жермена Павловна, секретарь жюри конкурса
  1971  — Старики-разбойники — Анна Павловна Суздалева, инкассатор
  1971  — Шельменко-денщик — помещица Опецковская Аграфена Семёновна
 1973 — Невероятные приключения итальянцев в России — мама капитана Васильева
 1974 — О загадках смеха и... (короткометражный)
 1974 — Рассказы о Кешке и его друзьях — тётя Люся
 1981 — Семь счастливых нот — Ольга, актриса
 1982 — Предел желаний — Ольга Александровна, бабушка Алёши
 1990 — Голос памяти (документальный, памяти А. Папанова)
 1991 — Графиня — Марфа Алексеевна, переводчица детских сказок
 1993 — Твоя воля, Господи! — Ольга Александровна, мать Павла
 1995 — Будем жить — мать скептика
 1997 — Старые песни о главном 2 — пани Моника*
 1997 — Корабль двойников — озвучивала роли
 2000 — Афинские вечера — Анна Павловна Ростопчина
 2000 — Нам — 75! — камео
 2003 — Приключения мага — Жанна Павловна, бабушка Екатерины
 2003 — Козлёнок в молоке — Кипяткова
 2004 — Бальзаковский возраст, или Все мужики сво… 2 (эпизоды «Плечо любимого, или Квартира в обмен на мужа» и «Самооборона для женщин») — Галина Сергеевна, соседка Аллы*
 2004 — Даша Васильева. Любительница частного сыска - 2 (Жена моего мужа | фильм 3)— мать Макса Полянского, вторая свекровь Даши
 2004 — Ландыш серебристый-2 (Страна подходящего солнца | 12-я серия) — тётя Поля
 2005 — Самая красивая — Инесса Александровна
 2007 — Путейцы (Капризы Мельпомены | 4-я серия) — камео*
 2008 — Самая красивая 2 — Инесса Александровна
 2009 — Книга мастеров — Рассказчица
 2010 — Сваты 4 — Людмила Степановна, мать Ольги Николаевны
 2010 — Союз нерушимый — Мария Тимофеевна
 2011 — Сваты 5 — Людмила Степановна, мать Ольги Николаевны
 2012 — Сваты у плиты — Людмила Степановна
 2012 — Сваты 6 — Людмила Степановна, мать Ольги Николаевны (голос)
 2013 — Женщины на грани (Безупречное алиби | 22-я серия) — Анна Станиславовна, соседка Невских

Телеспектакли 
 1953 — Свадьба с приданым — подружка на свадьбе (нет в титрах)
 1959 — Обнажённая со скрипкой — Черри-Мэй Уотертон
 1960 — Сизиф и смерть
 1962 — Интервью у весны — Милиция Ивановна, организатор субботних вечеринок
 1963 — Наследники Рабурдена — Мадам Воссар
 1965 — Обыкновенный человек —  Мария, жена Арсы Миличевича
 1978 — Мораль пани Дульской — пани Дульская

Актриса участвовала в сюжетах для киножурналов «Фитиль» и «Ералаш»:
 1965 — «Фитиль» № 35, сюжет «Булочка с маком»
 1965 — «Фитиль» № 39, сюжет «Командировочный»
 1966 — «Фитиль» № 47, сюжет «Карусель»
 1967 — «Фитиль» № 60, сюжет «Тяжёлый случай»
 1968 — «Фитиль» № 72, сюжет «Обчистили»
 1972 — «Фитиль» № 117, сюжет «Нокаут» — супруга жильца
 1975 — «Фитиль» № 157, сюжет «День закрытых дверей»
 1979 — «Ералаш» № 22, сюжет «Прощай, Вася!» — инспектор милиции
 1982 — «Ералаш» № 35, сюжет «По страницам школьных газет» — мать Вовы Лиходеева, маляр
 2001 — «Ералаш» № 146, сюжет «На свободу с чистой совестью!» — бабушка

Озвучивание мультфильмов 
Работала в мультипликации с 1960-х годов.

 1964 — Кот-рыболов — Лиса
 1966 — Хвосты — Лиса
 1970 — Бобры идут по следу — Щука
 1972 — аудиосказка «Тайна царя Гороха» (Инсценировка Ф. Шапиро) — Бяка Нерёва усатая
 1974 — Волшебник Изумрудного города — Стелла
 1975 — Наша няня — робот Няня (нет в титрах)
 1979 — Как лиса зайца догоняла — Лиса
 1980 — Баба-Яга против! — Баба-Яга
 1984 — Слонёнок пошёл учиться — Слониха
 1986—1988 — Приключения поросёнка Фунтика (4 серии) — госпожа Белладонна
 1988 — Доверчивый дракон — Курица
 1988 — Котёнок с улицы Лизюкова — Слониха

Озвучивание аудиокниг 
 2010 - Азазель - леди Катерина Эстер

Признание и награды 

Государственные награды:
 Заслуженная артистка РСФСР (16 октября 1974)
 Государственная премия РСФСР имени К. С. Станиславского (1977) — за исполнение роли Раисы Марковны Махониной в спектакле «Пена» С. В. Михалкова
 Народная артистка РСФСР (28 апреля 1984)
 орден Почёта (27 ноября 1995) — за заслуги перед государством и многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (20 декабря 2000) — за большой вклад в развитие театрального искусства
 орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (12 декабря 2010) — за большой вклад в развитие отечественного театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность

Другие награды, премии, поощрения и общественное признание:
 приз «Серебряная маска» (1976, Конкурс актёров московских театров)
 Заслуженный деятель культуры Польши (1976)
 приз «Золотой стул Остапа Бендера» (Одесса, 2001, в номинации «Ретро. Лучшая передача и героиня»)
 премия МК «За лучшую женскую роль», 2001 — за роль Мадлен в спектакле «Мадлен и Моисей»
 Национальная премия общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства в 2005 г.

Сочинения 
Вместе с театральным критиком Верой Максимовой опубликовала книгу мемуаров «Без грима». Кроме того, актриса издала книгу своих кулинарных рецептов.
 Без грима. — : Центрполиграф, 1998. — 382 с. — (Кумиры). — ISBN 5-227-00170-7. (В соавторстве с ‎В. А. Максимовой).
 Кулинарные путешествия. — : Олма-пресс, 2006. — 208 с. — (Кулинария со звёздами). — ISBN 5-94848-239-1.
 Без грима на бис. — : Зебра Е; АСТ, 2007. — 398 с. — (Актёрская книга). — 5000 экз. — ISBN 978-5-17-048955-8. — ISBN 978-5-94663-534-9.
 Прожившая дважды: Воспоминания. — : Астрель, 2012. — 381 с. — (Портрет эпохи). — 3000 экз. — ISBN 978-5-271-41103-8.

Память 
К годовщине смерти актрисы, 10 октября 2014 года, на её могиле состоялось торжественное открытие надгробного памятника. 

В декабре 2014 года была выпущена биография Ольги Аросевой, которую написал её внучатый племянник Григорий Аросев.

Творчеству и памяти актрисы посвящены документальные фильмы и телепередачи:
 «Ольга Аросева. „50 шляпок для пани Моники“» («Первый канал», 2009)
 «Ольга Аросева. „Встречи на Моховой“» («Пятый канал», 2010)
 «Ольга Аросева. „Другая жизнь пани Моники“» («ТВ Центр», 2010)
 «Ольга Аросева. „Рецепт её счастья“» («Первый канал», 2015)
 «Ольга Аросева. „Последний день“» («Звезда», 2016)
 «Ольга Аросева. „Расплата за успех“» («ТВ Центр», 2019).

Литература 
 
 Многоженцы // Новгородские ведомости. — 1999. — № 42 (14287). — 19 марта. (Информация о личной жизни актрисы).
 Райкина М. Москва закулисная. — : Вагриус, 2000. — 415 с. — ISBN 5-264-00137-5.

Примечания

Ссылки 

 Биография на сайте «Актёры советского и российского кино»
 Биография на портале «Music Library.Cinema»
 
 

Интервью:
 «Ольга Аросева: Не люблю злыдничать» — интервью актрисы, подготовленное С. Мазуровой для газеты «Восточно-Сибирская правда» (Иркутск) от 6 октября 2001 года
 Интервью Ольги Аросевой с Ксенией Лариной на радиостанции «Эхо Москвы» от 23 июля 2005
 «Ольга Аросева: Справку о том, что я не любовница, предоставить не могу!» — интервью с Олегом Гончаровым в «Экспресс газете», 2 декабря 2005
 «Ольга Аросева: „У меня фантастическая работа“» — интервью актрисы в передаче канала «Культура» от 21 декабря 2005 года (из цикла «Театральная летопись»)
 Ольга Аросева: Дальше горя. Воспоминания Ольги Аросевой о военной юности

Персоналии:Театр Комедии
Выпускники Государственного училища циркового и эстрадного искусства
Персоналии:Московский театр сатиры
Кабачок «13 стульев»
Жители ЖСК «Советский писатель»
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний
Умершие от рака
Похороненные на Головинском кладбище